Bellmont – villaggio statunitense in Illinois
Bellmont – comune statunitense nello stato di New York

Pagine correlate 
 Belmont
 Bellemont